Het  Drenthe Loopfestijn (voorheen Drenthe Marathon) is een hardloopevenement dat sinds 1984 jaarlijks in Klazienaveen wordt gehouden. De hoofdafstand tot 2017 was de marathon. Vanwege de verminderde belangstelling voor de marathon, is deze afstand in 2018 vervallen. De halve marathon is nu de langste afstand. Hiernaast worden er ook hardloopwedstrijden over 4 mijl en 10 km georganiseerd. De marathonwedstrijd was één der oudste van Nederland.

Parcours
Het parcours van de marathon bestond uit vier ronden van ruim 10 km door het Geopark de Hondsrug over asfaltwegen en betonpaden. Voor de halve marathon moest deze ronde twee keer afgelegd worden. Start en finish zijn in het centrum van Klazienaveen.

Statistieken

Parcoursrecords

Top 10 finishtijden
De gemiddelde finishtijd van de snelste tien marathonlopers bij deze wedstrijd is 2:19.54,4. Hiermee is Klazienaveen de achtste snelste marathon van Nederland. Zie ook Lijst van snelste marathonsteden.

(bijgewerkt t/m laatste editie in 2017)

Winnaars marathon

Winnaars halve marathon

Winnaars 10 km

Externe links
 Website van het Drenthe Loopfestijn
 25e Unive Drenthe Marathon zoekt oud winnaars (Dutch Runners, 29 oktober 2007)
 Uitslagen op www.arrs.run

Atletiekwedstrijd in Nederland
Drenthe
Hardloopwedstrijd over 10 kilometer
Sport in Emmen
Sportevenement in Drenthe